getty (Unix), programa de Unix
 Getty Center, edifício de Los Angeles, EUA
 Getty Images, banco de imagens com base em Seattle, EUA